Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie Premier, se dispute du 15 au .

Caroline Wozniacki remporte le simple dames. En finale, elle bat Samantha Stosur, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ekaterina Makarova et Elena Vesnina.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou (ATP 2012)
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Kremlin
Sport en Russie en 2012
Tennis en octobre 2012